Педросильо-де-Альба () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,26 км². Население — 169 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Покровителем города считается святой Педро.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки